Jméno a příjmení Jan Rychlík nosí více významných osobností:

 Jan Rychlík (skladatel) (1916–1964) – hudební skladatel, otec
 Jan Rychlík (historik) (* 1954) – profesor historie, syn předešlého
 Jan Rychlík (informatik) (1954–2021) – vysokoškolský pedagog a informatik